L'édition 2020 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 2 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Irina-Camelia Begu remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Misaki Doi, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Asia Muhammad et Taylor Townsend.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Allie Kiick et Whitney Osuigwe, de la Portoricaine Mónica Puig et de la Roumaine Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Sachia Vickery, Verónica Cepede Royg, Hanna Chang et Maria Mateas.

Lauréates 
En simple, la Roumaine Irina-Camelia Begu remporte son premier titre en simple en catégorie WTA 125 en disposant de la Japonaise et tête de série  Misaki Doi.

En double, les têtes de série  Asia Muhammad et Taylor Townsend remportent leur premier titre en collaboration en catégorie WTA 125 en s'imposant face à Catherine McNally et Jessica Pegula.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Challenger d'Indian Wells
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Indian Wells
Sport aux États-Unis en mars 2020
Tennis en mars 2020